Вайшалі — стародавнє місто в північно-східній Індії.
  — округ у штаті Біхар (Індія).